Dennis Anderson est un nom pouvant désigner:

Dennis Anderson (1949-2019), homme politique canadien en Alberta
 (né en 1960), chauffeur américain de monster truck

Voir aussi
 (né en 1991), coureur suédois de speedway

Anderson, Dennis